Bourbeuse, une rivière française qui traverse le territoire de Belfort.
 Bourbeuse, une rivière située dans le centre de l'État du Missouri aux USA.